Восемьдесят восьмая дивизия:

88-я стрелко́вая диви́зия РККА во время Великой Отечественной войны действовала в двух формированиях:
 88-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939 году, в марте 1942 года преобразована в 23-ю гвардейскую стрелковую дивизию
 88-я стрелковая Витебская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия — сформирована в 1942 году
 88-я гвардейская стрелковая дивизия СССР
 88-я кавалерийская дивизия СССР
 88-я дивизия ПВО СССР
 88-я пехотная дивизия (вермахт) Германии

См. также 
 89 дивизия